30. længdegrad kan henvise til:

 30. vestlige længdekreds
 30. østlige længdekreds